Glyphidops är ett släkte av tvåvingar. Glyphidops ingår i familjen Neriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Glyphidops